Voodoo Macbeth bezeichnet:
 Voodoo Macbeth, Spitzname der Orson-Welles-Produktion von Macbeth von William Shakespeare in Harlem im Jahr 1936 mit einer rein schwarzen Besetzung
 Voodoo Macbeth (Film), Film der USC School of Cinematic Arts um die Entstehung dieser Inszenierung aus dem Jahr 2021

Siehe auch:
 Voodoo (Begriffsklärung)